Август, эдлер фон Хайек (; 1871—1928) — австрийский  и , педагог.

Биография 
Август фон Хайек родился 14 декабря 1871 года в Вене. Отец, зоолог Густав фон Хайек (1836—1911), был на протяжении 30 лет профессором естественных наук Королевской высшей гимназии. В 1890 году Август поступил на медицинский факультет Венского университета, в 1895 году стал доктором медицины. В 1905 году получил степень доктора философии. С 1912 года Хайек работал в Венском университете.

Хайек принимал участие в Первой мировой войне в качестве врача во Владимире-Волынске, в Ковеле и Зальцбурге. С 1916 года Хайек — профессор ботаники, с 1926 года — экстраординарный профессор. В 1920 году Хайек стал медицинским советником, с 1925 года был верховным медицинским советником.

Август фон Хайек скончался 11 июня 1928 года в Вене.

Основной гербарий А. Хайека хранится в Гётеборгском университете (GB), который приобрёл его в марте 1929 года.

Некоторые научные работы 
 Hayek, A. (1901). Die Centaurea-Arten Österreich-Ungarns. 189 p., 12 pl.
 Hayek, A. (1908—1956). Flora von Steiermark. 2 vols.
 Hayek, A. (1924—1933). Prodromus florae peninsulae Balcanicae. 3 vols. ISBN 3-87429-002-6.

Некоторые виды растений, названные в честь А. Хайека

Примечания

Литература